Gang of Four (band), een Britse postpunkband
 Gang of Four (film), een Franse dramafilm uit 1989
 Gang of Four, de vier auteurs van het boek Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software dat ontwerppatronen introduceerde in object-georiënteerd programmeren